Єрко Владислав Едвардович (нар. 1962) — український художник-ілюстратор.
 Єрко В'ячеслав Володимирович (1985—2022) — підполковник Збройних сил України, командир авіаційної ескадрильї 40-ї бригади тактичної авіації, учасник російсько-української війни. Герой України.

Прізвища